Gibelli o Gibello è un cognome di una o più famiglie italiane.

Origini del cognome 
Da un confronto tra l'arme (o scudi) della famiglia Gibelli, sull'armoriale delle famiglie italiane, con alcune fonti scritte si evince quanto segue.

 Il cognome Gibello indicherebbe la casata dell'Imperatore Federico, infatti da qui sarebbe derivato il nome della fazione gibellina o ghibellina. Non a caso, sull'arma (o scudo) della famiglia è presente l'aquila nera di Federico II di Svevia (Imperatore del Sacro Romano Impero).
 Il cognome dell'altro ceppo sarebbe originato dal monte Gibello, cioè l'Etna. Infatti, gli arabi chiamavano l'Etna "Bel Grin", ovvero Gebel Grin, cioè Monte vicino. Inoltre, la stessa altura era chiamata anche Monte della Pellegrina, essendo qui vissuta la Santa Vergine Rosalia, rimase il nome alterato di Monte Pellegrino. Infatti, lo scudo mostra un vulcano che erutta e sui lati di questo due cammelli.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Signoria di Gibelletto
 Castello di Biblo
 Outremer

Collegamenti esterni 
 Armoriale delle famiglie italiane, su (armoriale.it), concultato in data 13 novembre 2019

Famiglie italiane